Авеньо  () — город в Италии, расположен в регионе Лигурия, подчинён административному центру Генуя (провинция).

Население составляет 2531 человек (на 31 декабря 2011), плотность населения составляет 231,56 чел./км². Занимает площадь 10,93 км². Почтовый индекс — 16030. Телефонный код — 0185.

Покровителями коммуны почитаются святые апостолы Пётр и Павел, празднование 29 июня.

Города-побратимы 
  Авеньо Гордевио, Швейцария

Ссылки 
  Официальный сайт города Авеньо 

Города Италии